Le nom Harry Torczyner est un patronyme pouvant désigner : 
 Harry Torczyner devenu Naftali Herz Tur-Sinai (1886 - 1973), un chercheur biblique israélien ;
 Harry Torczyner (1910 - 1998), un avocat et critique d'art américain.